Goran Djuricin – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco, centrocampista
 Marco Djuricin – calciatore austriaco, attaccante
 Rada Đuričin – attrice serba